Szachowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Szachowo — wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Szachowo — wieś w obwodzie kostromskim
 Szachowo — wieś w obwodzie kurskim
 Szachowo — wieś w obwodzie omskim
 Szachowo — wieś w obwodzie pskowskim
 Szachowo — wieś w obwodzie riazańskim
 Szachowo — wieś w obwodzie twerskim
 Szachowo — wieś w obwodzie jarosławskim

Także 
 Szachowo — zniesiona nazwa uroczyska, po 2010 r. część wsi Kontrewers

Zobacz też 
 Szachowskaja – osiedle typu miejskiego w Rosji

Strony ujednoznaczniające